Miejscowości w Polsce:
 Goszczyce Poświętne
 Goszczyce Średnie